Фінал кубка Англії з футболу 2009 — 128-й фінал найстарішого футбольного кубка у світі. У матчі зіграли «Челсі» і «Евертон».

Шлях до фіналу

Матч 

2009
Англія
Футбольні змагання у Лондоні
Травень 2009
2009 в англійському спорті